Det liberale parti kan henvise til

 Liberaldemokraterne (The Liberal Democrats) - et politisk parti i Storbritannine
 Liberale Parti (UK) (Liberal Party) - et tidligere politisk parti i Storbritannien, ophørt i 1988

Se også 
 Det Liberale Parti - flertydighedsside